Ингрида (Ида) Николаевна Соколова (10 августа 1923, Ауце — 27 октября 2012, Рига) — советская латышская писательница, литературный критик, литературовед, переводчица, сценарист, член Союза писателей СССР (1962), доктор филологических наук (1976).

Биография 
Родилась в 1923 году небольшом городке Ауце в Латвии в семье торговца-еврея, урождённая Ида Левитаце (Ida Levitace).

Окончила гимназию в Елгаве, с присоединением Латвии к СССР в 1940 году в 17 лет начала работать в городской газете «Zemgales Komunists».

Участница Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года эвакуировалась в Воронеж, где жили её родственники, работала техническим секретарём редакции газеты «Коммуна». Благодаря В. Л. Василевской стала сотрудником газеты Политуправления Юго-Западного фронта, выходившей в Воронеже на немецком языке, работала в отделе контрпропаганды. Затем, после прохождения обучения в разведшколе, работала переводчиком. По ряду сведений работала во фронтовой разведке в группе Юрия Ватера при 7-м отделе политуправления 1-го Украинского фронта. На лето 1944 года — переводчик разведотдела штаба 21-го гвардейского стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии, гвардии старший лейтенант административной службы. Под конец войны была тяжело ранена: дом, в котором размещались разведчики, бандеровцы забросали гранатами, стены рухнули и придавили 21-летнюю переводчицу. День Победы встретила в госпитале. Осталась инвалидом.

В этот период огромную роль в её судьбе сыграл муж — он нашёл её, приехал и забрал парализованную Ингриду из госпиталя, не обращая внимания на её психологический срыв и протест, — унёс её на руках, чем вернул ей веру в жизнь и счастье. Этот реальный эпизод нашёл отражение в написанном ею автобиографичном сценарии фильма «Песнь, наводящая ужас».

Награждена орденами Отечественной войны II и I степеней (1944 и 1985 гг.), медалью «За победу над Германией» (1945). Член ВКП(б) с 1946 года.

После войны заочно окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (1951).

В 1953 году приехала в Ригу, где, несмотря на полученную на фронте инвалидность (осталась ограниченно подвижной) и малую мобильность, вела активную научную, творческую и общественную деятельность. Известно, что иногда для чтения лекций в аудиторию её вносили на руках. Состояла в переписке со многими деятелями культуры СССР.

В 1956 году окончила аспирантуру ЛГУ — кандидат филологических наук (1956), затем получила степень доктора филологических наук (1976).

С 1962 года член Союза писателей СССР.

В 1973 году за заслуги в области советской литературы награждена орденом «Знак Почёта».

Также была награждена рядом медалей, получила звание Заслуженный работник культуры Латвийской ССР.

И вот, когда я думаю о минувшей войне, непременно вспоминаю Ингриду Соколову. Война лишила ее юности, отняла здоровье, но не сломила. Тридцать с лишним мирных лет, преодолевая физические страдания (тяжелая болезнь ног), упорно занимается она своим любимым делом — литературой.

Проживала в писательском доме на улице Кришьяня Вальдемара, дом 145а. Последние годы жизни — на проспекте Курземес, 88. А также на даче в посёлке Мурьяни.

Умерла в 2012 году в Риге. Похоронена на кладбище Райниса.

Семья 
Муж — Михаил (1919—1984), участник Великой Отечественной войны. Дочь Ирина — врач-педиатр.

Творчество 
Автор множества монографий о творчестве латвийских писателей и ряда художественных произведений.

Печататься начала ещё в 1941 году, первые её работы — рецензии на литературные произведения появились в газете «Zemgales Komunists» в январе 1941 года.

Являлась специалистом по творчеству латышского писателя — Вилиса Лациса, ему посвящены обе диссертации — и кандидатская, и докторская, — а также несколько книг. Лично встречалась с ним: первый раз во время войны, когда он приезжал к фронтовикам в госпиталь, где она лежала после ранения, затем — когда писала кандидатскую о нём. Потом они поддерживали тесные связи.

Также автор литературоведческих работ о латвийских писателях Жане Гриве, Анне Саксе, Миервалдисе Бирзе и других.

«Биография одного поколения» 
Автобиографическая повесть Соколовой «Биография одного поколения» (1980) была в переводе на русский язык в сокращенном варианте опубликована под заглавием «Три ступени жизни» в журнале «Звезда», 1978, № 2. В этой книге писательница рассказывает о героизме молодежи в годы войны, о встречах с интересными людьми, о своём «возвращении в жизнь» после ранения.

Это произведение было отмечено литературной премией имени Николая Островского, получило массу положительных отзывов со стороны критиков. Так, Леонид Жуховицкий в рецензии под названием «Право на воспоминания» (журнал «Юность», 1982) анализирует повесть и цитирует отклики на неё коллег-писателей и читателей:

А Вы, ничего не приукрашивая в отношении ужасов войны (человек с оторванной головой бежит — куда дальше!), — сумели в то же время показать войну как взрыв добрых чувств человеческой солидарности, участия, милосердия, тепла. Это удивительно! Всюду видно, что книгу писал человек с чистым сердцем и человек благородный, никого и ничего не забывший, и в особенности, — людей, когда-то, чем-то поддержавших его в пути. Вы можете гордиться этой книгой.

Сегодня прочитал с радостью и наслаждением твою трилогию. Сразу же спешу поздравить с удачей, несомненной и безусловной. Очень живо, эмоционально, умно и значительно. Это и исповедь духа, и описание одной жизни, и завет потомкам. Очень верно и тонко передан характер героини с самого детства, и затем, через всю жизнь — к нравственно-духовному вознесению сквозь все ужасы века и личную драму… Я с трепетом читал многие страницы… Еще раз поздравляю с удачей.

Любимой своей героиней считаю Ингриду Соколову, написавшую о своей необыкновенной судьбе «Три ступени жизни». Она живет Настоящей Жизнью, хотя прикована к постели!

Повествование о войне ведёт женщина. Отсюда чисто женское восприятие фронтовой жизни, восприятие сердцем, чувствами, страстью. Отсюда — накал воображения, и стирается даль времени… От старого солдата за «Три ступени жизни» — гвардейское спасибо!

В дальнейшем выходившие её рассказы были положительно встречены критикой, отмечалось растущее мастерство автора:
Рассказы «Ложь» и «В ожидании чуда» наиболее сильные из вошедших в новые книги писательницы, в целом рассказы И. Соколовой последних лет отличает ровное, спокойное повествование. Автор не спешит с развязкой сюжетной линии, не стремится к скорейшему развитию коллизий, что было заметно раньше.

Фильмография 
По автобиографичным сценариям Соколовой на Рижской киностудии режиссёром Янисом Стрейчем сняты фильмы «Свидание на Млечном пути» (1985) и «Песнь, наводящая ужас» (1989).

Библиография 
На 1988 год Ингрида Соколова (она активно издавалась и после) — автор 29 книг, а в общей сложности 69 работ, из которых 48 написаны на латышском, а 21 — на немецком языке.

Литературоведческие труды:
 15 лет латышской советской литературы / Центр. лекционное бюро М-ва культуры Латв. ССР. — Рига: б. и., 1955. — 35 с.
 Жизнь и творчество Анны Саксе: (К 50-летию со дня рождения) / Общество по распространению полит. и науч. знаний Латв. ССР. — Рига: б. и., 1955. — 30 с.
 Николай Алексеевич Островский: (К 20-летию со дня смерти) / М-во культуры Латв. ССР. Центр. лекционное бюро. — Рига: б. и., 1956. — 19 с.
 Роль советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся (материалы лекции) / Общество по распространению полит. и науч. знаний Латв. ССР. — Рига: б. и., 1958. — 37 с.
 Вилис Лацис: очерк творчества / И. Н. Соколова, А. Г. Бочаров. — М.: Гослитиздат, 1959. — 195 с.
 Отчет: [Ст. о пробл. лит., музыки, театра] / Ингрида Соколова. — Рига: Лиесма, 1982. — 201 с.
 С думой о мире и доме: (Публицист. очерк о полит. положении европ. стран социализма) / Ингрида Соколова. — Рига: Авотс, 1985. — 197 с.
 С Миервалдисом Бирзе в мире и антимире: (О латыш. сов. писателе) / Ингрида Соколова. — Рига: Лиесма, 1987. — 131 с.

Художественные произведения:
 Биография одного поколения: Повесть / Ингрида Соколова; Перевод с латыш. В. Михайлова. — Москва: Молодая гвардия, 1980. — 223 с.
 Биография одного поколения: автобиогр. повесть / Ингрида Соколова; пер. с латыш. В. Михайлова. — 2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1987. — 191 с.
 В ожидании чуда: Сказки и действительность / Ингрида Соколова. — Рига: Лиесма, 1982. — 165 с.
 Семь граней: Очерки, лит.-критич. статьи, пьеса, киносценарий / Ингрида Соколова. — Рига: Лиесма, 1983. — 313 с.
 На пути к счастью: повести и рассказы: Пер. с латыш. / Ингрида Соколова. — Москва: Советский писатель, 1987. — 252 с.
 «…Потерявши — плачем»: Варианты прозы / Ингрида Соколова; Худож. И. Отто. — Рига: Лиесма, 1988. — 203 с.
 Боль сердца, радость сердца: / Ингрида Соколова. — Рига: Авотс, 1990. — 204 с.

Некоторые книги и публикации на латышском языке:
 Моя трилогия. Избранное. — Рига: Лиесма, 1973
 Во имя настоящего и будущего // Журнал «Karogs», № 5, 1975

Литература 
 О ней // Записки военного переводчика: язык и «языки» / Имануил Левин. — М.: Московский рабочий, 1986. — 285 с. — С. 184—186
 О ней // У незримой границы / Имантс Ластовскис. — М.: Молодая гвардия, 1983. — 335 с. — стр. 35-39

Примечания

Источники 
 Соколова, Ингрида (Ида) Николаевна // Краткая литературная энциклопедия , Том 7. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — С. 47
 Соколова (Левитацс) Ида Николаевна 1923 г.р. // ОБД «Подвиг народа»

Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР
Военные переводчики Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Инвалиды
Парализованные после травмы
Выпускники Саратовского государственного университета
Доктора филологических наук
Литературоведы СССР
Литературоведы Латвии
Писатели Латвии
Сценаристы Латвии
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на кладбище Райниса